Persépolis
Ou ainda:
 Persépolis (banda desenhada)
 Persépolis (filme)
 Persepolis Football Club

Desambiguação